Fülgraff ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Fülgraff (1935–2008), deutsche Soziologin, Bildungsforscherin und Gerontologin
 Georges Fülgraff (* 1933), deutscher Mediziner und Politiker